Фёдор Руссов:
 Руссов, Фёдор Карлович (1828—1906) — русский этнограф и искусствовед.
 Руссов, Фёдор Фёдорович (1830—1876) — генерал-майор. Примечания